Franco Magnani, ciclista italiano (1938)
Franco Magnani, generale italiano (1909-1965)